ДПФ — сокращение, имеющее несколько значений:
 ДПФ — Движение поддержки Флота
 ДПФ — Дискретное преобразование Фурье